Höchstätter ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Höchstätter (1902–1944), österreichischer Widerstandskämpfer 
 Benjamin Höchstätter (1811–1888), deutscher Rabbiner

Siehe auch:
 Hochstätter
 Hochstetter
 Höchstädter
 Höchstetter
 Karin Hochstatter (* 1960), deutsche Bildhauerin und Medienkünstlerin